Lindved henviser til flere artikler:

 Lindved (herregård) – en herregård beliggende ca. 6 km syd for Odense Centrum.
 Lindved (Rårup Sogn) – en by og et ejerlav i Rårup Sogn, Hedensted Kommune
 Lindved (Sindbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sindbjerg Sogn, Hedensted Kommune
 Lindved (Stenløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stenløse Sogn, Odense Kommune
 Lindved Å – Å på Fyn.
 Lindved (Sydslesvig) – en landsby i Sydslesvig